La revue trimestrielle Le Festin a été créée en 1989 par Xavier Rosan, avec Olivier Schiltz. Éditée par l'association 1901 du même nom, elle a pour but de favoriser les connaissances en matières de patrimoines, de paysages et de création en Aquitaine. 

À la suite de Jean-Claude Lasserre, Dominique Dussol en est le président du comité scientifique.

Le Festin est subventionné par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la Culture (Drac Nouvelle-Aquitaine), les Conseils départementaux de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Ville de Bordeaux.

La revue développe depuis 1991 un programme éditorial constitué de hors-série, de livres et de catalogues d'exposition dans ses domaines de prédilection : patrimoines matériels, immatériels, naturels, beaux-arts, littérature, architecture, création.

En 2016, sous l'impulsion de Xavier Rosan son directeur, une maison d'édition consacrée à la littérature est créé sous le nom de L'Éveilleur. Elle publie plus d'une dizaine de livres par an pour explorer et redécouvrir des territoires méconnus ou négligés de la littérature.

Accès 
Le siège social de la revue Le Festin est situé à Bordeaux-Bacalan dans l'ancienne raffinerie Saint-Rémy, devenue Béghin-Say .

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du Festin

Presse culturelle en France
Presse trimestrielle locale en France
Titre de presse créé en 1989
Revue d'art